Miejscowości w USA:
 Perrysburg – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Perrysburg – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Perrysburg – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Perrysburg (ang. Perrysburg Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Perrysburg (ang. Perrysburg Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wood